Adriana Brodsky – attrice colombiana
 Irene Taylor Brodsky – regista statunitense

Pagine correlate 
 Brodskij